Colombo (u. a. von  ‚Taube‘) steht für:
 Colombo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Colombo (Mondkrater), benannt nach Christoph Kolumbus
 Colombo-Familie, einen Clan der „La Cosa Nostra“ in New York City
 Colombo, Pflanzenart aus der Familie der Mondsamengewächse, siehe Kalumba
 Colombo (Gewürz), curry-ähnliche karibische Gewürzmischung
 Centro Colombo, großes Einkaufszentrum in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon
 Officine Meccaniche Colombo, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Mount Colombo, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Colombo ist der Name folgender Orte:
 Colombo, Stadt in Sri Lanka
 Colombo (Distrikt), Distrikt in der Westprovinz in Sri Lanka
 Colombo (Paraná), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Paraná

Siehe auch:

 Columbo (Begriffsklärung)
 Kolombo
 Colomba
 Kolumbus